Andreaskloster nennt man Klöstern mit dem Patrozinium des Hl. Andreas:

Deutschland:
 Kloster St. Andreas (Altenbeken)
 St. Andrä (Freising),  Kollegiatstift in Freising, Bayern
 Andreaskloster Köln 
 Stift der Augustiner-Chorherren St. Mang und St. Andreas in Regensburg, Stadtteil Stadtamhof
 Andreaskloster (St. Andreas) in Würzburg; siehe St. Burkard (Würzburg)
Weitere:
 Abtei Zevenkerken, Brügge, Belgien
 Andreaskloster Moskau
 Andreaskloster Rom
 Kloster St. Andreas (Sarnen)
 ehemaliges Benediktinerstift Gleink, Österreich
 Benediktinerinnenkloster St. Andreas (Rab), Kroatien
 St Andrews Priory, Schottland
 Kloster Apostolos Andreas, Zypern

 
Kloster, Andreas